Staffeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769–1826), erster romantischer Dichter in Dänemark
 Christiane Staffeldt, geb. Christiane Pielke (* 1963), deutsche Schwimmerin
 Sven Staffeldt (* 1974), deutscher Germanist
 Timo Staffeldt (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Torsten Staffeldt (* 1963), deutscher Politiker (FDP)

 Staffeldt (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Staffelt
 Staffelde